Les Suis sont un peuple d'Asie constituant l'une des 56 nationalités de Chine ;
 Le sui est leur langue, de la famille tai-kadai ;
 En Chine, la dynastie Sui fut en place entre 581 et 618 ;
 Sui est une commune du Burkina Faso, dans le département de Gossina ;
 Le xian de Sui (睢县) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine ;
 Anna Sui (1964-) est une créatrice de mode américaine ;
 Sui gas, production de gaz au Pakistan.

Code 

SUI est un code, qui signifie :
 Syndicat unitaire à l'industrie,
 Suisse, selon la liste des codes pays du CIO.

Code
Homonymie de toponyme